Теодор Тилинг ():

* Генрих Сильвестр Теодор Тилинг (1818—1871) — российский и американский ботаник.
 Гаральд Генрих Теодор Тилинг (1842—1913) — его двоюродный брат, российский и латвийский психиатр.